Maketa mobilního telefonu (někdy též zvaná atrapa) je imitace skutečného přístroje. Distribuují je výrobci, společně s telefony, přímo prodejcům. Ti je používají ve svých prodejnách, aby neriskovali poškození či krádež skutečného přístroje.

Druhy maket 

Makety mají obvykle místo displeje vložený obrázek, který ilustruje prostředí telefonu. Veškeré makety jsou pevně uzavřeny a v žádném případě se nedají použít na výměnu dílů (kryt, klávesnice, ...) u skutečného telefonu. Neobsahují žádnou elektroniku ani baterii. Výjimkou jsou modely, které mají funkční displej, na kterém běží prezentace telefonu. tzv live demo unit, nebo jenom demo unit, jedná se v podstatě o mobil který nemá funkční vstup na sim kartu a nelze přes něj volat, vše ostatní je funkční a jde použít např. jako tablet. Ale demo mobily moc nejdou koupit protože jsou v majetku výrobce, a jenom praví sběratelé je mají doma, z demo mobilu jdou použít náhradní díly jako displej či jiné díly, deska nikoliv, ta má nefunkční GSM modul. 

Všechny makety mají stejné rozměry i hmotnost (v plastovém krytu je vložená ocelová destička pro dorovnání hmotnosti) jako samotný přístroj.

U všech maket je použitý materiál stejný nebo velice podobný jako u přístroje. Klávesnice je zdánlivě funkční, aby si zájemce o telefon mohl vyzkoušet její odezvu. Ale téměř nikdy není dosaženo přesně stejného výsledku, jako má "živý" mobilní telefon. 

Existuje i malá komunita sběratelů těchto maket.

Výjimkou v rozměrech se stávají velké (v nadživotní velikosti) reklamní modely, které mají na první pohled upoutat pozornost. Mohou dosahovat až velikosti reklamní cedule o výšky lidské postavy.

Další výjimkou ve velikosti jsou tzv. miniaturní makety. Ty ovšem nemají se světem mobilní techniky nic společného a původně se vyráběly jen jako přívěsek na klíče. Tyto minimakety se ovšem staly předmětem sbírání mnoha Japonců. Proto se výrobce (firma Maitan) rozhodl vyrábět tyto přívěsky dále. Dosahují zhruba 40 % velikosti skutečných telefonů a lze je pořídit v přepočtu za cenu 80 Kč.

Mobilní telefony
Reklama
Mobilní telefon